Change of Heart, titre anglophone du film muet français Mon cœur au ralenti réalisé par Marco de Gastyne, sorti en 1928 ;
 Change of Heart, titre original du film américain réalisé par John G. Blystone, sorti en France sous le titre Premier Amour en 1934 ;
 Change of Heart, film américain réalisé par James Tinling, sorti en 1938 ;